«Трина́дцатый этаж» () — научно-фантастический фильм 1999 года, режиссёром и сценаристом которого является . Продюсером картины выступил Роланд Эммерих вместе с принадлежащей ему компанией Centropolis Entertainment. Основой фильма послужила вольная интерпретация романа Дэниэла Фрэнсиса Галуйе «Симулакрон-3» (1964) и снятый по его мотивам фильм Райнера Вернера Фасбиндера «Мир на проводе» (1973). Главные роли в картине сыграли Крейг Бирко, Гретчен Мол, Винсент Д’Онофрио, Деннис Хэйсберт и Армин Мюллер-Шталь.

В 2000 году «Тринадцатый этаж» был номинирован на премию «Сатурн» как лучший научно-фантастический фильм, но проиграл фильму «Матрица».

Сюжет 
В 1999 году в Лос-Анджелесе Хэннон Фуллер (Мюллер-Шталь) владеет компьютерным предприятием стоимостью в два миллиарда долларов и является изобретателем системы виртуальной реальности, имитирующий Лос-Анджелес 1937 года, населённый персонажами с искусственным интеллектом, которые не знают, что они являются компьютерными программами. Фуллера убивают как раз в тот момент, когда он начинает предварительное тестирование системы VR, а его друг и протеже Дуглас Холл (Бирко), который также является наследником компании, становится главным подозреваемым. Улики против него настолько убедительны, что Холл начинает сомневаться в собственной невиновности.

В перерывах между допросами, проводимыми детективом полиции Лос-Анджелеса Ларри Макбейном (Хэйсберт) Холл знакомится с Джейн Фуллер (Гретчен Мол), дочерью Хэннона Фуллера, которая занимается закрытием проекта виртуальной реальности. Холл заводит с ней роман. Происходит убийство посетителя бара Тома Джонса, ставшего свидетелем встречи Холла и Фуллера в ночь убийства Фуллера. Холла берут под арест. Его отпускают, когда Джейн обеспечивает ему алиби.

С помощью своего помощника Уитни (Д’Онофрио) Холл пытается найти письмо, которое Фуллер оставил для него внутри системы. Перенесясь в виртуальную реальность, Холл становится банковским клерком по имени Джон Фергюсон. Ранее Фуллер оставил сообщение бармену по имени Джерри Эштон (Д’Онофрио), который прочитал послание и обнаружил, что является виртуальным персонажем. Эштон замечает, что Фергюсон поменялся местами с Холлом в мужском туалете отеля, где работает Эштон, и начал понимать, что что-то не так. Испугавшись и разозлившись, Эштон пытается убить Холла. Холл едва выживает и спасается бегством из виртуального мира.

Макбейн сообщает Холлу, что Джейн не существует, так как у Фуллера никогда не было дочери. Холл обнаруживает двойника Джейн — Наташу Молинаро, работающую продавцом в продуктовом магазине, но Молинаро не узнаёт Холла. Это заставляет Холла провести эксперимент вне системы виртуальной реальности, о чем его в своём письме просил Фуллер: поехать на машине туда, куда он никогда бы и не подумал поехать. В результате Холл оказывается в буквальном смысле на краю света, за которым мир становится каркасной моделью. Холл понимает, что за посланием Фуллера скрывается откровение: Лос-Анджелес 1999 года является симуляцией.

Джейн Фуллер объясняет Холлу правду: существуют тысячи виртуальных миров, но мир Холла — единственный, создавший имитацию внутри имитации. Джейн Фуллер живет в реальном мире за пределами симуляции 1990-x годов. После смерти Фуллера она вошла в виртуальную версию, чтобы выдать себя за дочь Фуллера, унаследовать компанию и закрыть проект 1937 года, но этот план сорвался, когда Фуллер изменил завещание и Холл стал наследником компании. Виртуальный Холл был создан по образцу Дэвида, мужа Джейн, который является его пользователем. Дэвид совершил убийства в облике Холла, поскольку потерял рассудок и стал психопатом из-за длительного использования симулятора реальности для воплощения своих мрачных фантазий. Джейн также признаётся, что полюбила Холла ещё задолго до их встречи.

Уитни попадает в симуляцию 1937 года, загрузившись в тело бармена Джерри Эштона, который похитил Фергюсона (личность Холла в 1937 году) и перевозит его в багажнике своей машины. Когда Уитни погибает в ДТП в симуляции 1937 года, сознание Эштона перемещается в тело Уитни в симуляции 1999 года. Холл объясняет Эштону, что его нет в реальном мире, и что они оба являются субъектами симуляции. Холл отводит Эштона в место, где тот «родился»: в серверную комнату. Дэвид снова загружается в Холла, чтобы убить Эштона, а затем пытается изнасиловать и убить Джейн. Джейн спасает детектив Макбейн, который стреляет в Дэвида и убивает его. После этого Макбейн просит Джейн сделать одолжение: вернуться туда, откуда она прибыла, и оставить их наконец в покое.

Смерть Дэвида в роли Холла в симуляции 1999 года позволяет искусственному сознанию Холла загрузиться в тело Дэвида в реальном мире. Он просыпается в 2024 году, подключенный к системе виртуальной реальности. Дэвид отключает систему и обнаруживает Джейн и её отца, настоящего Хэннона Фуллера. Джейн говорит Холлу, что должна многое объяснить. Изображение на экране схлопывается в тонкую светящуюся линию, а затем темнеет, как при выключении монитора компьютера.

В ролях 
 Крейг Бирко — Джон Фергюсон (1937), Дуглас Холл (1999), Дэвид (2024)
 Гретчен Мол — Джейн Фуллер (1999), Наташа Молинаро (1999)
 Армин Мюллер-Шталь — Грирсон (1937), Хэннон Фуллер (1999)
 Винсент Д’Онофрио — Джерри Эштон (1937), Джейсон Уитни (1999)
 Деннис Хэйсберт — детектив Ларри Макбейн (1999)
 Шири Эпплби — Бриджет Манилла (1937)
  — адвокат Джейн (1999)
  — Джо (1999) 
 Джереми Робертс — Том Джонс (1999)
 Стивен Шуб — детектив Зев Берштейн
 Элисон Ломан — девушка Медвежонка (1937)
 Джанет Маклахлан — Эллен

Релиз 
«Тринадцатый этаж» вышел в прокат в Дании 16 апреля 1999 года, в Северной Америке — 28 мая 1999 года. Мировые сборы картины составили 18,5 млн долларов, в том числе 11,9 млн долларов в Северной Америке. «Тринадцатый этаж» был выпущен на DVD 5 октября 1999 года и на Blu-ray 14 апреля 2009 года.

Реакция 
«Тринадцатый этаж» получил в основном отрицательные отзывы критиков. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes «рейтинг свежести» фильма составляет 30 % со средней оценкой 4,50 из 10 баллов на основе 64 обзоров. Консенсус критиков сайта гласит: «Плохой сценарий и запутанный сюжет сводят на нет впечатляющие визуальные эффекты фильма».

Примечания 

Фильмы в жанре киберпанк
Фильмы-мелодрамы США
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы о Лос-Анджелесе
Экранизации литературных произведений фантастики
Фильмы-мелодрамы Германии
Фантастические фильмы Германии
Фильмы-триллеры США
Фильмы-триллеры Германии
Фильмы США 1999 года
Фильмы о виртуальной реальности
Фильмы Германии 1999 года
Фильмы о загрузке сознания
Фильмы Йозефа Руснака